Бромид висмута(I) — неорганическое соединение, соль металла висмута и бромистоводородной кислоты с формулой BiBr.

Получение 
 Разложение бромида висмута(III):

Физические свойства 
Бромид висмута(I) образует кристаллы, которые плавятся при 287°С с разложением.

См. также 
 Бромид висмута(II)
 Бромид висмута(III)

Литература 
 

Соли висмута
висмута